«A Brand New Day» (), также известна как «Everybody Rejoice» () — песня 1975 года из бродвейского мюзикла «Виз», написанная Лютером Вандроссом (в авторском исполнении песня вошла в альбом  1976 года).

Позднее песня прозвучала в киноадаптации мюзикла в 1978 году в исполнении Дайаны Росс и Майкла Джексона. Альбомная версия песни имеет продолжительность 7:49, сингловая — 2:40, на оборотной стороне был записан инструментал «Liberation Ballet — A Brand New Day» длительностью 4:23. Песня была выпущена в качестве сингла в Европе, где достигла первого места в чартах Бельгии и Нидерландов.

Сольная версия в исполнении Дайаны Росс вошла в альбом Diana Ross Sings Songs from The Wiz, выпущенный в 2015 году.

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Примечания

Ссылки 



Песни 1975 года
Песни Дайаны Росс
Песни Майкла Джексона
Синглы MCA Records
Песни из кинофильмов
Песни из мюзиклов
Песни, спродюсированные Куинси Джонсом
Песни, написанные Лютером Вандроссом
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ultratop 50 Singles (Фландрия)
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Синглы, возглавлявшие хит-парад Single Top 100